Павел Анатольевич Кущ (; ) — украинский спортсмен, выступающий в профессиональных турнирах по смешанным единоборствам под эгидой M-1 Global и ProFC в среднем весе. МСМК по боевому самбо. Чемпион мира (2008) и бронзовый призёр чемпионата мира (2010) по боевому самбо в весе до 82 кг. Лучший боец M-1 Selection 2009.

Согласно сайту mixfight.ru Павел Кущ по состоянию на январь 2011 года занимал шестую строчку в рейтинге легковесов СНГ.

Таблица выступлений в ММА 

|-
|Поражение
|align="center"|23-8
|Амиран Гоголадзе
|TKO (удар коленом и добивание) 
|EMC 5 Elite MMA Championship 5
|
|align="center"|1
|align="center"|0:54
|Дюссельдорф, Германия
|
|-
|Поражение
|align="center"|23-7
|Магомед Магомедкеримов
|Единогласное решение
|PFL 10: сезон 2018
|
|align="center"|2
|align="center"|5:00
|Вашингтон, США
|
|-
|Поражение
|align="center"|23-6
|Рэй Купер третий
|Техническим нокаутом (удары) 
|PFL 6: сезон 2018
|
|align="center"|1
|align="center"|0:18
|Атлантик-Сити, США
|
|-
|Победа
|align="center"|23-5
|Абубакар Нурмагомедов
|Сабмишном (удушение сзади)
|PFL 3: сезон 2018
|
|align="center"|2
|align="center"|1:23
|Вашингтон, США
|
|-
|Поражение
|align="center"|22-5
|Хейдер Хассан
|Единогласное решение
|PFC 6: Abu Dhabi
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Абу-Даби, ОАЭ
|
|-
|Победа
|align="center"|22-4
|Кристоф Ван Дийк 
|Техническим нокаутом (удары)
|Phoenix Fighting Championship 1
|
|align="center"|1
|align="center"|2:26
|Ливан
|
|-
|Победа
|align="center"|21-4
|Луис Хорхе Дутра
|Техническим нокаутом (удары)
|Rebel FC 4 - Battle Royale Ascension
|25 июня 2016
|align="center"|1
|align="center"|4:37
|Циндао, Китай
|
|-
|Победа
|align="center"|20-4
|Валентин Тростянчук
|Техническим нокаутом (удары)
|ECSF - Sirius Cup 2
|29 мая 2016
|align="center"|1
|align="center"|1:18
|Киев, Украина
|
|-
|Победа
|align="center"|19-4
|Алик Цейко
|Сабмишном (удушение гильотиной) 
|NOFS - Season 5
|
|align="center"|1
|align="center"|0:00
|Таллин, Эстония
|
|-
|Победа
|align="center"|18-4
|Евгений Дягилев
|Сабмишном (рычаг локтя)
|ECSF - Reflection Cup 4
|
|align="center"|1
|align="center"|3:24
|Черкассы, Украина
|
|-
|Победа
|align="center"|17-4
|Алексей Плохих
|Сабмишном (удушение треугольником)
|ECSF - Sirius Cup
|
|align="center"|1
|align="center"|1:10
|Киев, Украина
|
|-
|Победа
|align="center"|16-4
|Шота Лагвилава
|Сабмишном (скручивание пятки)
|GEFC - Khazar Grand Prix MMA
|
|align="center"|1
|align="center"|2:11
|Баку, Азербайджан
|
|-
|Победа
|align="center"|15-4
|Алекс Иримек
|Сабмишном (рычаг локтя)
|GEFC - Warriors Empire
|
|align="center"|1
|align="center"|0:55
|Киев, Украина
|
|-
|Победа
|align="center"|14-4
|Крис Скотт
|Болевой приём (узел пятки)
|CWFC 58
|
|align="center"|1
|align="center"|2:59
|Грозный, Россия
|
|-
|Поражение
|align="center"|13-4
|Рафаэл Силва
|KO (удар)
|Tech-KREP FC: «Южный фронт»
|
|align="center"|1
|align="center"|4:28
|Краснодар, Россия
|
|-
|Поражение
|align="center"|13-3
|Крис Филдс
|TKO (удары)
|CWFC: Fight Night 7
|
|align="center"|3
|align="center"|2:05
|Амман, Иордания
|
|-
|Победа
|align="center"|13-2
|Джон Филлипс
|Болевой приём (узел пятки)
|CWFC: Fight Night 5
|
|align="center"|1
|align="center"|0:25
|Амман, Иордания
|
|-
|Победа
|align="center"|12-2
|Александр Стариков
|Удушающий приём (омоплата)
|CWFC 46
|
|align="center"|1
|align="center"|3:27
|Киев, Украина
|
|-
|Поражение
|align="center"|11-2
|Беслан Исаев
|KO (удар)
|ProFC: Финал «Кубка наций»
|
|align="center"|1
|align="center"|4:41
|Ростов-на-Дону, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|11-1
|Сероб Минасян
|Сабмишном (рычаг локтя)
|ProFC: Кубок наций 15
|
|align="center"|1
|align="center"|0:59
|Симферополь, Украина
|
|-
|Победа
|align="center"|10-1
|Алексей Беляев
|Сабмишном (рычаг локтя)
|ProFC: Кубок наций 14
|
|align="center"|2
|align="center"|1:45
|Ростов-на-Дону, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|9-1
|Маркус Антониу Сантана
|Удушающий приём (гильотина)
|DFC 1
|
|align="center"|1
|align="center"|1:28
|Амман, Иордания
|
|-
|Победа
|align="center"|8-1
|Владимир Вукович
|Сабмишном (рычаг локтя)
|ProFC: Кубок наций 8
|
|align="center"|1
|align="center"|1:34
|Одесса, Украина
|
|-
|Победа
|align="center"|7-1
|Альберт Шарданов
|Сабмишном (замок ступни) 
|ProFC: Кубок наций 7
|
|align="center"|1
|align="center"|1:01
|Ростов-на-Дону, Россия
|
|-
|Поражение
|align="center"|6-1
|Магомед Султанахмедов
|KO (удар)
|M-1 Selection 2010 — Eastern Europe Round 1
|
|align="center"|3
|align="center"|0:56
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|6-0
|Василий Новиков
|Удушающий приём (удушение сзади)
|M-1 Ukraine - 2009 Selections 4
|
|align="center"|2
|align="center"|3:54
|Киев, Украина
|
|-
|Победа
|align="center"|5-0
|Хо Цзинь Ким
|Сабмишном (скручивание пятки)
|M-1 Challenge 20 - 2009 Finals
|
|align="center"|1
|align="center"|0:38
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|4-0
|Виктор Кузменко
|Сабмишном (скручивание пятки)
|M-1 Ukraine - 2009 Selections 3
|
|align="center"|1
|align="center"|1:27
|Киев, Украина
|
|-
|Победа
|align="center"|3-0
|Денис Федоров
|Сабмишном (скручивание пятки)
|M-1 Ukraine - 2009 Selections 1
|
|align="center"|1
|align="center"|0:42
|Киев, Украина
|
|-
|Победа
|align="center"|2-0
|Александр Долотенко
|Сабмишном (удушение гильотиной)
|Makfight - Makfight vs. Belarus
|
|align="center"|1
|align="center"|0:00
|Киев, Украина
|
|-
|Победа
|align="center"|1-0
|Сергей Дзыганский
|Сабмишном (удушение сзади)
|M-1 - Donbas Open Mix Fight
|
|align="center"|1
|align="center"|0:00
|Донецк, Украина
|
|-
|}

Примечания

Ссылки 
 Профиль Павла Куща на сайте Sherdog

Бойцы смешанных единоборств Украины
Самбисты Украины